Jacob Nielsen (mort vers 1309) est un Suédois, comte du Nord-Halland, qui a fait construire les forteresses de Hunehals et Varberg.
 Jacob Nielsen (né en 1978) est un coureur cycliste danois, membre de l'équipe  Horsen.